Máxima Zorreguieta, prinses der Nederlanden, de echtgenote van koning Willem-Alexander
Máxima Medisch Centrum, een algemeen ziekenhuis met vestigingen in Eindhoven en Veldhoven
Maxima (motorfietsmerk)
Maxima (muzieknotatie)
Maxima (software)

Zie ook 
 Maximum (met meervoud maxima)